Биота () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синко-Вильяс. Занимает площадь 128,8 км². Население — 1115 человек (на 2010 год). Расстояние — 103 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Arte románico en Biota
 Iglesia románica de San Miguel (páginas de García Omedes de arte románico)
 Iglesia de San Miguel
 Torre de Biota (páginas de García Omedes)

Муниципалитеты Сарагосы
Населённые пункты Сарагосы